Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2021 проводился с 4 по 6 февраля 2021 года в городе Йёнчёпинг.

В чемпионате приняло участие 5 команд.

Чемпионом стала команда Альмида Де Валь / Оскар Эрикссон (Альмида Де Валь стала чемпионом впервые, Оскар Эрикссон — в 5-й раз), победившая в финале команду Тереза Вестман / Робин Альберг. Бронзовыми призёрами стала команда Изабелла Врано / Расмус Врано.

Формат турнира 
Сначала команды в одной группе участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда играет по разу с каждой. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам среднего значения тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Команды, занявшие в группе первые три места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: в полуфинале встречаются команды, занявшие в группе 2-е и 3-е места, победитель полуфинала встречается в финале с командой, занявшей в группе 1-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1:00).

Составы команд

Групповой этап 

 Проходят в финал плей-офф
 Проходят в полуфинал плей-офф

Сессия 1. 4 февраля, 14:00

Сессия 2. 4 февраля, 18:30

Сессия 3. 5 февраля, 9:30

Сессия 4. 5 февраля, 14:00

Сессия 5. 5 февраля, 18:30

Плей-офф 

Полуфинал. 6 февраля, 11:00

Финал. 1 марта, 10:00

Итоговая классификация

Примечания 

2021
Спорт в Швеции в 2021 году
Февраль 2021 года
Спортивные соревнования в Йёнчёпинге